Burrito castaño puede referirse a dos aves gruiformes:

 Anurolimnas viridis; o
 Laterallus levraudi.